Lüchow peut faire référence à :
 Lüchow, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Lüchow (Wendland), ville allemande de l'arrondissement de Lüchow-Dannenberg, en Basse-Saxe.